Ágoston Hadik
András Hadik
János Hadik
Károly József Hadik
Magda Hadik